

Biografia 
Nata in Germania e cresciuta in Ohio, Deauxma ha una sorella gemella, è sposata dal 1979 e ha tre figli;  risiede a San Antonio, in Texas, ma lei e il marito hanno vissuto in molti luoghi esotici in giro per il mondo poiché quest'ultimo era nell'esercito.

Lei ha iniziato col porno nel 2001 con immagini amatoriali in linea su southern-charms.com prima di intraprendere la carriera da professionista nel 2004; nel 2009 ha lanciato il suo sito personale www.DeauxmaLive.com con Vette Nation Army. Il suo nome d'arte è un gioco di parole per "Do Me" (in inglese: "fammi").

Molto attiva nei generi MILF e Cougar, è famosa anche per le scene di squirting.

Riconoscimenti 
 AVN Awards
 2011 – Candidatura per MILF/Cougar Performer of the Year
 2013 – Candidatura per MILF/Cougar Performer of the Year
 2014 – Candidatura per MILF/Cougar Performer of the Year
 RISE Awards
 2014 – Mature Performer of the Year
 XBIZ Awards
 2013 – Candidatura per Best Actress – All-Girl Release per Road Queen 22
 2014 – Candidatura per Best Actress – All-Girl Release per Road Queen 25
 2017 – Best Sex Scene - All Girl per Road Queen 35 con Syren De Mer

Filmografia

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 
 

Germano-statunitensi